Mimonectes är ett släkte av kräftdjur. Mimonectes ingår i familjen Mimonectidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Mimonectes